Los homosexuales son hombres y mujeres que se sienten atraídos por miembros del mismo género. Esto incluye tanto a los hombres gay como a las lesbianas y personas no binarias que son escoliosexuales. Estas personas experimentan atracción romántica, atracción sexual o comportamiento sexual entre miembros del mismo sexo o género. Como orientación sexual, la homosexualidad es "un patrón perdurable de atracción emocional, romántica y/o sexual" hacia personas del mismo sexo. También se refiere al sentido de identidad de una persona basado en esas atracciones, comportamientos relacionados y membresía en una  comunidad de otros que comparten esas atracciones". Junto con los bisexuales y los heterosexuales, los homosexuales son una de las tres categorías principales de orientación sexual dentro del continuo homosexual-heterosexual.

Los científicos aún no conocen la causa exacta de la orientación sexual, pero teorizan que es causada por una interacción compleja de influencias genéticas, hormonales y ambientales y no como una opción. Muchas personas homosexuales tienen relaciones comprometidas con personas del mismo sexo. Estas relaciones son equivalentes a las relaciones heterosexuales en aspectos psicológicos esenciales. Las relaciones y los actos homosexuales han sido admirados, así como condenados, a lo largo de la historia registrada, según la forma que tomaron y la cultura en la que ocurrieron.

Desde finales del siglo XX, existe un movimiento global hacia la libertad y la igualdad para las personas homosexuales, incluida la introducción de una legislación contra el acoso para proteger a los niños homosexuales en la escuela, una legislación que garantiza la no discriminación y la igualdad de capacidad para servir en el ejército, igualdad de acceso a la atención médica, igualdad de capacidad para adoptar y ser padres, y el establecimiento de la igualdad en el matrimonio.

Véase también 
 Gay
 Homosexualidad
 Lesbianas
Homosexualidad masculina
Safismo

Referencias 

Identidades LGBT
Homosexuales